Cal Macià (Sant Romà d'Abella), masia a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Cal Macià (Vilafranca del Penedès), casa pairal al municipi de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
 Cal Macià (Vilamitjana), masia al poble de Vilamitjana (Tremp, Pallars Jussà)